Villaveza puede hacer referencia a:

 Villaveza (Toro), localidad del municipio de Toro, provincia de Zamora, España.
 Villaveza del Agua, municipio de la provincia de Zamora, España.
 Villaveza de Valverde, municipio de la provincia de Zamora, España.